Ciambelline – altro nome dei buslanèin, dolci emiliani
 Ciambelline di carnevale – altro nome delle graffe napoletane, dolci campani
 Ciambelline salate fritte – antipasto laziale
 Ciambelline con il vino – dolci calabresi

Pagine correlate 
 Ciambella (disambigua)